Скола () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Скола, Анджело (род. 1941) — итальянский кардинал католической церкви.
 Скола, Луис (род. 1980) — аргентинский профессиональный баскетболист.
 Скола, Фульвио (род. 1982) — итальянский лыжник.
 Скола, Этторе (1931—2016) — итальянский сценарист, режиссёр, продюсер, актёр, монтажёр.